Scharmbeck bezeichnet:

 Scharmbeck (Winsen), ehemalige Gemeinde und Ortsteil der niedersächsischen Stadt Winsen (Luhe)
 Scharmbeck (Osterholz-Scharmbeck), seit 1927 ein Teil von Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen